Маисян може да се отнася за:

 Маисян – селска община в Армения, Армавир
 Маисян – селска община в Армения, Ширак